CFTC peut renvoyer à :

 Confédération française des travailleurs chrétiens, un syndicat professionnel français de salariés
 Constat de fin de travaux de construction (document écrit)
 Commodity Futures Trading Commission, une agence indépendante du gouvernement des États-Unis chargée de réguler notamment les produits dérivés financiers.
 Creepypasta From The Crypt, un site / forum français spécialisé dans la création et la traduction de creepypastas.

Notes et références